Secundario puede referirse a:

 acento secundario en fonética y métrica.
 actor secundario, actor de reparto o no protagonista.
 caracteres sexuales secundarios, signos físicos de madurez sexual que distinguen los sexos de una misma especie.
 color secundario, resultado de la mezcla de colores primarios.
 educación secundaria, una etapa del sistema educativo.
 Era secundaria o Mesozoico, una de las divisiones de la escala temporal geológica.
 efecto secundario, una respuesta nociva no intencionada de un medicamento.
 fuente secundaria en investigación bibliográfica.
 memoria secundaria en informática (computadores).
 mercado secundario en comercio y negocios.
 personaje secundario, personaje no principal de una trama.
 secotr secundario o industrial de la economía.

Secundario,ria:

•Que viene en el segundo lugar en una serie.
•Derivado, accesorio.
•Aplicáse a la era caracterizada por la abundancia de moluscos, la existencia de gran variedad de reptiles y la aparición de aves y mamíferos.

Enlaces externos